Ла Куевита има више значења:

 Ла Куевита (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куевита (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Куевита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куевита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику